Barjac (Ariège)
Barjac (Gard)
Barjac (Lozère)

En:
 Kanton Barjac